Die Open 13 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Februar 2001 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Es fand parallel zum Chevrolet Cup in Viña del Mar und den Copenhagen Open in Kopenhagen statt, welche genau wie die Open 13 zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Schweizer Marc Rosset, der in diesem Jahr an Position sieben gesetzt in der zweiten Runde an Julien Boutter scheiterte. Nach dem Ausscheiden des Setzlistenersten gewann der favorisierte Zweite der Setzliste Jewgeni Kafelnikow im Finale gegen die Nummer 4 Sébastien Grosjean in zwei Sätzen. Damit gewann er den ersten Titel der Saison sowie den 23. seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Simon Aspelin und Johan Landsberg, spielten beide nicht erneut mit. Die ungesetzten Franzosen Julien Boutter und Fabrice Santoro schafften den Turniersieg ohne einen Satz abzugeben. Im Finale unterlag ihnen Michael Hill und Jeff Tarango, die an Position 4 gesetzt waren. In dieser Konstellation war es der zweite Titel der Turniersieger. Insgesamt gewann Boutter seinen dritten und Santoro seinen achten Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 475.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Marseille